UFC on ESPN: Kattar vs. Emmett, также известный как UFC on ESPN 37 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 18 июня 2022 года в спортивном комплексе «Moody Center» в городе Остин, штат Техас, США.

В главном бою вечера Джош Эмметт победил Кэлвина Каттара раздельным решением судей.

Подготовка турнира

Заглавное событие 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в полулёгком весе, в котором встретятся Кэлвин Каттар (#4 в рейтинге) и Джош Эмметт (#7 в рейтинге).

Изменения карда 
Ожидалось, что на мероприятии состоится бой в среднем весе между Джулианом Маркесом и Веллингтоном Турманом. Однако Турман снялся с турнира из-за травмы орбитальной кости и был заменён Грегори Родригесом.

Бой в легком весе между Джо Лозоном и бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в легком весе Дональдом Серроне был первоначально запланирован на турнире UFC on ESPN: Фонт vs. Вера, но по неизвестным причинам был перенесён на UFC 274. В свою очередь, поединок был отменен в день проведения того турнира, из-за пищевого отравления у Серроне. В итоге, бой был перенесён уже на текущее событие и должен был стать соглавным поединком турнира. Однако, в день проведения турнира бой вновь был отменен из-за того, что Лозон травмировал левое колено после церемонии взвешивания.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

[*] Тони Келли не смог уложиться в лимит легчайшей весовой категории и заплатит 20% от своего гонорара в пользу соперника.

Результаты турнира 
Из-за отмены боя между Серроне и Лозоном, в главный кард турнира был перенесён бой между Янесом и Келли.

[**] Первоначально было объявлено, что бой закончился в 0:10 3-го раунда

[***] Первоначально было объявлено о решении большинства (28-28, 29-28, 30-27) из-за неправильного подсчета очков

Официальные судейские карточки турнира.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Джош Эмметт vs. Кэлвин Каттар
 Выступление вечера: Кевин Холланд, Хоакин Бакли, Грегори Родригес, Эдриан Янес, Иеремия Уэллс, Рикарду Рамус, Коди Стеймэнн, Фил Хоус и Роман Долидзе

Последствия турнира 
37-летний ветеран WEC и UFC Эдди Уайленд на следующий день после поражения на прошедшем турнире, которое стало для него третьим поражением нокаутом в первом раунде подряд, объявил о завершении карьеры. Уайленд выступал под эгидой UFC с 2011 года, проведя в общей сложности 16 боёв (6 побед и 10 поражений). В период с февраля 2013 года по июль 2018 года входил в Топ-15 лучших бойцов UFC легчайшего веса. В 2013 году участвовал в бою за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе, в котором проиграл Ренану Барао.

Рейтинги бойцов 
20 июня после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Рафаэл Асунсан (бывший #15) покинул рейтинг Топ-15 легчайшего веса
Рожериу Бонторин (бывшая #8) покинул рейтинг Топ-15 наилегчайшего веса в связи с увольнением из организации

См. также 

 2022 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN